Le mot Quiscale est un nom vernaculaire ambigu qui correspond à plusieurs espèces d'oiseaux dans la famille des Icteridae. Ils se répartissent dans de nombreux genres et notamment dans le genre Quiscalus.

Correspondance entre noms vernaculaires et espèces 

 Quiscale bronzé
 Quiscale merle
 Quiscale chopi
 Quiscale buissonnier
 Quiscale rouilleux
 Quiscale noir
 Quiscale velouté
 Quiscale chanteur
 Quiscale à longue queue
 Quiscale violet
 Quiscale montagnard
 Quiscale austral
 Quiscale de Mexico
 Quiscale des marais
 Quiscale de Brewer
 Quiscale de Bolivie
 Quiscale du Nicaragua
 Quiscale de Forbes
 Quiscale des tépuis
 Quiscale à ventre rouge

Nom d'oiseau ambigu